Riutort est un terme d'origine catalane ou occitane signifiant rivière tordue qui peut désigner :

Toponymes 
 le Riutort, une rivière de Catalogne, affluent du Ripoll.

Patronymes 
 Riutort est également un patronyme, plus fréquent dans le Pyrénées-Atlantiques.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme